Жи́дневес () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,49 км². Центр общины располагается на высоте 218 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 268 человек.

На территории общины располагается церковь святого Адальберта Пражского.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1255 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края